Salles kan syfta på:
 Salles, Deux-Sèvres
 Salles, Gironde
 Salles, Hautes-Pyrénées
 Salles, Lot-et-Garonne
 Salles, Tarn